Gregor Reisch – umanista, scrittore ed enciclopedista tedesco
 Stefan Reisch – ex calciatore tedesco
 Walter Reisch – sceneggiatore, regista e produttore cinematografico austriaco naturalizzato statunitense